El Puig de la Barraca és una muntanya de 250,3 metres del terme comunal de Reiners, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).

El petit nucli del poble, amb la Casa del Comú i l'església parroquial de Sant Vicenç de Reiners estan situades precisament en el Puig de la Barraca, just a migdia del turó on hi hagué el Castell de Reiners.

Referències 

Muntanyes de Reiners